Spychiger ist der Familienname folgender Personen:

Arnold Spychiger, Schweizer Unternehmer und Politiker
Maria Spychiger, Schweizer Psychologin
Tommy Spychiger (1934–1965), Schweizer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Spichiger